Staré Labe se nachází na více místech:

 Staré Labe u Hradce Králové – slepé rameno řeky Labe
 Staré Labe u Lohenic, též Komora – mrtvé rameno řeky Labe
 Staré Labe (Kojice) – vodní plocha, původní tok řeky Labe